Дубченко — фамилия. Известные носители:

 Дубченко, Александр Сергеевич (род. 1995) — российский трековый велогонщик.
 Дубченко, Евгений Григорьевич (ок. 1933/1934 — 2012) — российский железнодорожный управленец и инженер, 8-й начальник Московского метрополитена.